Александер (округ, Іллінойс)
Александер (округ, Північна Кароліна)